Вальдема́р Ю́зеф Маты́сик (; 27 сентября 1961, Станица Велька, Польская Народная Республика) — польский футболист, опорный полузащитник. Выступал за сборную Польши. Бронзовый призёр чемпионата мира 1982 года.

Карьера

Клубная 
Вальдемар Матысик начал свою карьеру в клубе «Гурник» из Забже в 1978 году. В том сезоне «Гурник» поднялся из второй лиги Польши в высшую лигу. С 1985 по 1987 год «Гурник» трижды подряд становился чемпионом Польши. После третьего чемпионства Матысик покинул родную команду и перебрался во французский «Осер». За три сезона во Франции Матысик помог своему клубу дойти до полуфинала кубка Франции и четвертьфинала кубка УЕФА. В 1990 году Матысик сменил Францию на Германию перейдя в «Гамбург». В «Гамбурге» Матысик также отыграл три сезона, после чего продолжил карьеру в различных немецких клубах низших лиг. Последним профессиональным клубом в карьере поляка стал «Рот-Вайсс» из Эссена, который он покинул в 1997 году. Матысик остался в Германии и тренирует здесь мелкие любительские клубы.

В сборной 
До дебюта в основной сборной Польши Вальдемар Матысик выступал за юношескую сборную Польши (до 18 лет), в составе которой, в 1980 году принимал участие в юниорском турнире УЕФА. На том турнире поляки дошли до финала уступив в нём англичанам.

В сборной Польши Вальдемар Матысик дебютировал 19 ноября 1980 года в товарищеском матче со сборной Алжира, завершившимся победой поляков со счётом 5:1. В 1982 году Матысик отправился на чемпионат мира, он сыграл в шести матчах своей сборной, пропустив только матч с камерунцами. На том чемпионате поляки завоевали бронзовые медали, обыграв в матче за третье место сборную Франции со счётом 3:2. В 1986 году Матысик принял участие в своём втором чемпионате мира. Поляки вышли из группы, но выбыли на стадии 1/8 финала, а сам Бунцоль принял участие в трёх матчах. Своё последнее выступление за сборную Матысик провёл 3 июня 1989 года в отборочном матче чемпионата мира 1990 года со сборной Англии, тот матч завершился поражением поляков со счётом 0:3. Всего же за сборную Вальдемар Матысик сыграл 55 матчей, из них 6 он провёл в качестве капитана сборной.

Достижения

Командные 
  Сборная Польши
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 1982

  «Гурник» (Забже)
 Чемпион Польши (3): 1985, 1986, 1987
 Чемпион второго дивизиона чемпионата Польши: 1979
 Финалист Кубка Польши: 1986
 Итого: 4 трофея

Клубная статистика

Статистика в сборной 

Итого: 55 матчей; 25 побед, 13 ничьих, 17 поражений.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль игрока на worldfootball.net
 Статистика матчей за сборную Польши на сайте eu-football.info
 
 
 Статистика матчей за сборную Польши на сайте rsssf.com
 Статистика выступлений в чемпионате Германии на сайте fussballdaten.de
 
 Профиль игрока на footballdatabase.eu

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Гурник» Забже
Игроки ФК «Осер»
Игроки ФК «Гамбург»
Игроки ФК «Вупперталь»
Игроки ФК «Рот-Вайсс» Эссен
Иммигрировавшие в Германию из Польши